53. Mistrzostwa Świata w Zapasach 2006 odbyły się w dniach 25 września – 1 października 2006 roku w mieście Guangzhou w Chinach.

Tabela medalowa

Ranking drużynowy

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w zapasach
2006 w zapasach
2006 w Chinach
Sport w Kantonie